Il y a deux Prix Noël-Mailloux :

le Prix Noël-Mailloux remis par l'Ordre des psychologues du Québec 

le Prix Noël-Mailloux remis par la Société de criminologie du Québec.